Jack Murdock – allenatore di football americano statunitense
Jack Murdock – allenatore di pallacanestro statunitense
Jack Murdock – attore statunitense
Jack Murdock – personaggio dei fumetti Marvel Comics